IKEA áruházak a világon.

A helységnevek a következőképpen vannak megadva:
 Magyar változat, ha van
 Magyar átírás, ha van
 Latin betűs átírás
 Pinjin átírás

Afrika

Ázsia

Európa

Észak-Amerika

Közép- és Dél-Amerika

Ausztrália és Óceánia

Képgaléria

Források
 IKEA Facts & Figures
 IKEA store locations

Cégek
Svédország gazdasága